Kommission (lateinisch für „Vereinigung, Verbindung“) steht für:

 Kurzform für die Europäische Kommission
 Kurzform für das Kommissionsgeschäft, eine Verkaufsform
 bestimmter Teil eines Warensortiments, siehe Kommissionierung
 bei Kreditinstituten und Auktionshäusern für ein (prozentual berechnetes) Entgelt
 vorberatender oder beaufsichtigender Ausschuss in der Schweiz, siehe Bundesversammlung (Schweiz) #Kommissionen
 Gremium, zur Erfüllung einer Aufgabe gebildete Expertengruppe

Siehe auch:
 Expertenkommission (Beratungsgremium)

 Kommissar (Beauftragter)
 Komitee  (Begriffsklärung)